Becquigny (Aisne)
 Becquigny (Somme)